Abbath Doom Occulta (né en 1973), compositeur, chanteur et guitariste norvégien.
 Demonaz Doom Occulta (né en 1970), guitariste, parolier et chanteur norvégien.